HMS Black Prince är namnet som fem fartyg i brittiska Royal Navy har burit efter Edvard, den svarte prinsen (1330-1376), den äldste sonen till kung Edvard III av England.

 HMS Black Prince, var en 10-kanoners båt förvärvad av rojalisterna i mars 1650 och brändes ned av parlamentarikerna den 4 november samma år.
 HMS Black Prince, var en 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1816, användes som fängelseskepp efter 1848 och höggs upp 1855.
 HMS Black Prince, sjösatt 1861, var det andra slagskeppet av Warrior-klass. Försattes i reserven 1878; blev skolfartyg 1896; omdöpt Emerald 1903; omdöpt Impregnable III 1910; skrotad 1923.
 HMS Black Prince, sjösatt 1904, var en kryssare av Duke of Edinburgh-klass som sjönk med alla man ombord under slaget vid Jylland 1916.
 HMS Black Prince (81), sjösatt 1942, var en kryssare av Dido-klass (Bellona-underklass) som deltog i många strider i andra världskriget. Hon överfördes till Royal New Zealand Navy 1946. Hon togs ur tjänst 1962 och skrotades.